

Patronyme 
 André Vercruysse ( ? - ? ) (coureur cycliste belge)
 Astère Vercruysse de Solart (1834-1921) (homme politique belge)
 Edgar Vercruysse (1864-1922) (homme politique belge)
 Henri Vercruysse-Bruneel (1789-1857) (homme politique belge)
 Jacky Vercruysse (1957- ) (footballeur français)
 Jules Vercruysse (1895-1941) (personnalité française fusillée par les nazis)
 Odette Vercruysse (1925-2000) (auteure compositrice française)
 Philippe Vercruysse (1962- ) (footballeur français) ; 
 Sophie Vercruysse ( - ), monteuse belge.  

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand